Ян Я́кобсен:* Якобсен, Ян (15??—1622) — нидерландский приватир (пират).
 Якобсен, Ян Ивар (род. 1965) — норвежский футболист, нападающий.